Leher ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Leher (1848–1909), deutscher Journalist und Publizist
 Lore Leher (1926–2017), deutsche Autorin und Übersetzerin von Kinder- und Jugendliteratur
 Roberto Leher (* 1961), brasilianischer Erziehungswissenschaftler und Universitätsrektor
 Stephan P. Leher (* 1956), österreichischer katholischer Moraltheologe